Пра́жская весна́ ():

 Пражская весна — период политической либерализации в Чехословакии с 5 января по 20 августа 1968 года
 Пражская весна (фестиваль) — ежегодный музыкальный фестиваль, проходящий в Праге начиная с 1946 г.
 Пражская весна (фильм) / «Der Prager Frühling» — австрийский фильм 2008 года

Примечания 

Прага